Эрнхардт () — английская фамилия, известные носители:

 Эрнхардт, Ральф (1928—1973) — американский автогонщик.
 Эрнхардт, Дейл (1951—2001) — американский автогонщик.
 Эрнхардт, Дейл (младший) (род. 1974) — американский автогонщик.